«Двое» — югославский художественный фильм 1961 года. Режиссёр Александр Петрович.
 «Двое» — советский короткометражный фильм 1965 года.
 «Двое» — французский художественный фильм 1989 года. Режиссёр Клод Зиди.
 «Двое» — немецкий художественный фильм 2002 года. Режиссёр Вернер Шрётер.
 «Двое» — российско-украинский телесериал 2010 года.